Калитко Анатолій Миколайович ( 1942) — український художник.
 Калитко Катерина Олександрівна ( 1982) — українська поетеса.
 Калитко Сергій Леонідович ( 1947) — український історик.